Хампель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хампель, Адольф (1933—2022) — немецкий богослов.
 Хампель, Дезидериус (1895—1981) — бригадефюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Хампель, Олаф (род. 1965) — немецкий бобслеист, двукратный олимпийский чемпион 1994 и 1998 годов.